Сильвестри — фамилия:

 Сильвестри, Алан (род. 1950) — композитор музыки для кинофильмов.
 Сильвестри, Брэндон (род. 1979) — американский профессиональный рестлер.
 Сильвестри, Даниеле (род. 1968) — итальянский музыкант, автор-исполнитель.
 Сильвестри, Кен (1916—1992) — американский бейсболист и тренер.
 Сильвестри, Марко (род. 1991) — итальянский футболист, вратарь английского клуба «Лидс Юнайтед».
 Сильвестри, Пьетро де (1803—1875) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Сильвестри, Ренцо (1899—1979) — итальянский пианист.
 Сильвестри, Филиппо (1873—1949) — итальянский энтомолог, академик.

См. также 
 Сильвестр
 Сильвестре
 Сильвестров